Казачий — многозначный термин.

Топоним 
 Россия
 Казачий — посёлок в Первомайском районе Алтайского края.
 Казачий — село в Архаринском районе Амурской области.
 Казачий — станция Дальневосточной железной дороги в Амурской области.
 Казачий — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Казачий — хутор в Кавказском районе Краснодарского края.
 Казачий — хутор в Кореновском районе Краснодарского края.
 Казачий — хутор в Крыловском районе Краснодарского края.
 Казачий — посёлок в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Казачий — хутор в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Казачий — хутор в Весёловском районе Ростовской области.
 Казачий — посёлок в Елховском районе Самарской области.

 Украина
 Казачий — посёлок, относится к Станично-Луганскому району Луганской области.

Гидроним 
 Казачий — ерик в Краснодарском крае, рукав Кубани.
 Казачий — ерик в Ростовской области, рукав Дона.
 Казачий — ерик в Астраханской области, рукав Волги.

Другое 
 Казачий — остров в Заводском районе Саратова.

См. также 
 Казачий Ерик
 Казачий круг
 Казачий мост
 Казачий переулок
 Казак
 Казаки (значения)
 Казачья
 Казачье
 Казацкий
 Новоказацкий
 Новоказацкое